Donavan Brazier – mezzofondista statunitense
 Harold Brazier – ex pugile statunitense
 Kelly Brazier – rugbista a 15 neozelandese